Vardar ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname. Der Name stammt von dem Fluss Vardar.

Namensträger

Familienname 
 Akın Vardar (* 1978), türkischer Fußballspieler
 Melih Vardar (1993–2020), türkischer Fußballspieler
 Rasim Vardar (* 1979), türkischer Fußballspieler
 Sercan Vardar (* 1993), deutscher Footballspieler
 Sertan Vardar (* 1982), türkischer Fußballspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname